Gouffier de Bonnivet ist der Familienname folgender Personen

 Guillaume Gouffier de Bonnivet († 1525), Admiral von Frankreich